Abadia de Vallbona (Argelers)
 Abadia de Vallbona (Vaubona)
 Santa Maria de Vallbona de les Monges